Klosterhof steht für:

generisch:
 den Hof eines Klosters, siehe Kloster #Aufbau
 Klostergut, ein unter Verwaltung eines Klosters stehendes Gut

speziell für Orte:
 Klosterhof (Bockum-Hövel), Bauerschaft im Stadtteil Hölter, kreisfreies Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Klosterhof (Kyritz), Wohnplatz der Stadt Kyritz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Klosterhof (Pilsach), Einöde der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Klosterhof (Rot am See), Gehöft im Ortsteil Hausen am Bach von Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klosterhof (Wald), Weiler der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Klosterhof (Westerheim), Einzelhof der Gemeinde Westerhof, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Klosterhof, deutscher Name des estnischen Dorfes Kloostri

speziell für Gebäude:
 Klosterhof (Heilbronn), Geschäftshaus im kreisfreien Heilbronn, Baden-Württemberg
 Klosterhof, Bauwerk im Park Klein-Glienicke, Stadtteil Wannsee, Berlin; siehe Park Klein-Glienicke#Klosterhof
 Klosterhof (Köln-Dünnwald), ehemalige Klosteranlage im Kölner Stadtteil Dünnwald in Nordrhein-Westfalen
 Klosterhof (Linz), denkmalgeschütztes Gasthaus in Linz, Oberösterreich

Siehe auch:
 Abtshof
 Mönchshof
 Nonnenhof
 Klosterhöfe 
 Klosterplatz